Соревнования по бегу на 60 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующей зимней чемпионкой мира в беге на 60 метров являлась Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 44 легкоатлетки. Мишель-Ли Ахье из Тринидада и Тобаго установила новый национальный рекорд — 7,09.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров у женщин состоялся 19 марта 2016 года. Две обладательницы лучшего результата сезона в мире, Барбара Пьер и Дафне Схипперс оказались в решающем забеге на соседних дорожках. Старт лучше удался американке, в то время как её соперница после стартовых метров была одной из последних. По дистанции Схипперс отыгрывала метр за метром, но достать Пьер ей не удалось — только серебряная медаль.

Примечания

Ссылки 
 

бег